В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Наталі Тозья 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)

 Гелена Сукова (півфінал)
 Наталі Тозья (фінал)
 Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open